Вакка

Фамилия
 Вакка, Давидо (1518—1607) — дож Генуэзской республики.
 Вакка-Берлингиери, Андреа (1772—1826) — итальянский хирург.

Топоним
 Вакка — водохранилище, искусственное озеро, расположенное на высоте 2358 м над уровнем моря в провинции Брешия итальянской области Ломбардия.

Другое
 Вакка — устаревшее название для полуразрушенных основных изверженных пород и некоторых других — Вакковая глина, базальт, разложившийся до превращения в глину, серая Вакка — порода из группы песчаников или конгломератов. — Раухвакка — пористый доломит.
 Вакка (Wacke, Wackenfest) — в Лифляндии день внесения повинностей сначала ордену, впоследствии помещикам, обыкновенно по окончании жатвы; считался праздником.

Примечания